Langesø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langesø (Helsingør Kommune) – landsby i Tikøb Sogn
 Langesø (Lolland Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Vesterborg Sogn, Lolland Kommune
 Langesø (Nordborg) – et kvarter i byen Nordborg, Havnbjerg Sogn
 Langesø (herregård) – hovedgård i Vigerslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Langesø (Nordfyns Kommune) – sø ved Morud i Nordfyns Kommune
 Langesø Plantage – plantage i Tikøb Sogn
 Langesø Skovhave – bebyggelse i Vesterborg Sogn